Особняк Кузнецова — ряд исторических зданий в России, принадлежавших лицам по фамилии Кузнецов.

Список неполный.

В Москве 
 Городская усадьба Кузнецовых — особняк купца-фарфорозаводчика М. С. Кузнецова (официально был записан на жену).
 Особняк Н. В. Кузнецовой — особняк купца-фарфорозаводчика М. С. Кузнецова (официально был записан на жену). Соседнее здание с предыдущим.
 Дом архитектора Кузнецова — дом архитектора А. В. Кузнецова.

В других городах 
 Дом Кузнецовых — дом в Нижнем Новгороде.
 Дом М. Кузнецова — дом в Нижнем Новгороде.
 Дом Кузнецова (Иркутск) — дом в Иркутске.
 Особняк Кузнецова (Кунгур) — особняк купца Кузнецова в Кунгуре.
 Дом-музей Павла Кузнецова — дом в Саратове.
 Дом Кузнецова (Челябинск) — дом купца В. И. Кузнецова в Челябинске .
 Дворец Кузнецова — особняк купца Григория Кирилловича Кузнецова в Форосе.